Якубович, Николай:
 Якубович, Николай Андреевич (1837—1914) — генерал-лейтенант, директор Симбирского кадетского корпуса.
 Якубович, Николай Дмитриевич (1941—2018) — российский политик.
 Якубович, Николай Мартынович (1816—1879) — российский гистолог и физиолог.